Scherer bezeichnet:
 ursprünglich eine Berufsbezeichnung, siehe Feldscher und Wundarzt 
 den Beruf des Tuchscherers
 einen Familiennamen, siehe Scherer
 eine deutsche Orgelbauerfamilie, siehe Scherer (Orgelbauer)
 einen zur Gemeinde Amerang gehörenden Ort
 den Asteroiden (9639) Scherer

Siehe auch:
 Wilhelm-Scherer-Preis
 Schärer
 Scheerer
 Schérer
 Schärrer
 Scherrer
 Scherer-Gruppe
 Sharer
 Shearer